Лос Корчос има више значења:

 Лос Корчос (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Корчос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику